Karim Abdul Razak Tanko (1961, Ghana), futbolista i entrenador
 Ibrahim Abdul Razak (1983, Ghana), futbolista 
 Abdou Razack Traoré (1988, Costa d'Ivori), futbolista
 Abdul Razak (1992) (1992, Costa d'Ivori), futbolista
 Abdul Razak Hussein, primer ministre de Malàisia de 1970 a 1976.